Кубок африканских наций 1972 года был восьмым розыгрышем этого турнира. Он проходил с 23 февраля по 5 марта в Камеруне.

Отборочный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
5 мячей
  Фантамади Садиф Кейта

4 мяча
  Жан Майкл М’Боно
  Эдмонд Апети Каоло

3 мяча
  Ахмед Фарас
  Аделард Маку Маянга
  Калала Н’Тумба

Примечания

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1972 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1972 году
Февраль 1972 года
Март 1972 года
Международные спортивные соревнования в Камеруне
1970-е годы в Камеруне
Футбольные соревнования в Камеруне